Segesta (Sicilija)
 Segesta (Ligurija)
 HNK Segesta Sisak